Châlons peut désigner :
 Châlons-en-Champagne, commune française et préfecture du département de la Marne et de la région Grand-Est (anciennement Champagne-Ardenne) ;
 Châlons-sur-Marne, ancien nom de la commune française Châlons-en-Champagne ;
 Châlons-du-Maine, commune française située dans le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire ;
 Châlons-sur-Vesle, commune française située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne ;
 Châlons, le nom jusqu'au  de Chalon, commune française située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes.